Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest (Pesterzsébet)
 Le  de Paris (Ménilmontant)
 Le  de Vienne (Brigittenau)